Il doppio femminile del Queensland Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Betsy Nagelsen e Pam Shriver erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jana Novotná e Helena Suková hanno battuto in finale 6–7, 6–1, 6–2 Patty Fendick e Jill Hetherington.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jana Novotná /  Helena Suková (campionesse)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (finale)
 Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Dianne van Rensburg (secondo turno)

n/a 
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (semifinali) 
 Manon Bollegraf /  Eva Pfaff (semifinali) 
 Kathleen Horvath /  Terry Phelps (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queensland Open 1989